«Борьба за справедливость» () — телефильм режиссёра Джеймса Кича, драма, описывающая жизнь американской журналистки .
Впервые был показан  в США.
Фильм известен также под названием A Passion for Justice: The Hazel Brannon Smith Story ().

Сюжет 
В фильме рассказана история жизни , американской журналистки и редактора. В фильме уделено большое внимание её борьбе против расовой дискриминации и сегрегации в США в середине 1950-х годов. Брэннон-Смит в этой борьбе рисковала потерять всё — своё благосостояние, свою любовь, свою жизнь.

Героиня заканчивает учёбу и начинает работать в газете в городе Ликсингтоне штата Миссисипи. Её статьи затрагивают острые темы — политику, коррупцию в штате Миссисипи, равноправие чёрного и белого населения. Многим политикам это не нравится, но Брэннон-Смит продолжает свою деятельность, вступая в противостояние с Советом Белых Граждан. Опасная и полезная работа журналистки не остаётся без внимания общества — она получает Пулитцеровскую премию.

В ролях 
 Джейн Сеймур — Хазэль Брэннон Смит
 Дональд Моффетт — Смитти
 Лу Уолкер — Рилей
 Мишель Джойнер — Энн Синклэр
 Старлетта Дюпуа — Рут
 Ричард Кили — Граф Клэйберн
 Бретт Райс — Шериф Коул
 Джинетт Лэйн Брэдбери — Лили Клэйберн
 Дэвид де Врис — Лили Синклэр
 Ральф Уилкокс — Сэм
 Ребекка Уэклер — Фоэб

См. также 
 Борьба за справедливость: История Нэнси Конн

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы-драмы США
Телефильмы на английском языке
Телефильмы США
Телефильмы 1994 года
Фильмы Джеймса Кича
Фильмы США 1994 года